Spinning steht für:
 ein Gruppentrainingsprogramm, siehe Indoorcycling
 ein Fahrradergometer
 eine Jonglierform, siehe Objektmanipulation
 (Metal) Spinning, ein Fertigungsverfahren, siehe Drücken (Umformen)

Siehe auch:
 Spin (Begriffsklärung)